Бречко — фамилия. Известные носители:

 Бречко, Борис Силович (1910—1987) — советский спортсмен, тренер.
 Бречко, Мишо (род. 1984) — словенский футболист.